Марија Ана од Хабзбурга или Марија Ана од Аустрије () била је аустријска надвојвоткиња и удајом баварска војвоткиња и регент, из Хабзбуршке династије.

Рођена је 13. јануара 1610, у Грацу, као пето дете Фердинанда II и његове прве супруге Марије Ане Баварске. Дана 15. јула 1635. у Бечу се удала за Максимилијана I од Баварске. Умрла је 25. септембра 1665, у Минхену.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1610.
Умрли 1665.
Династија Хабзбург
Грачани
Добитници Златне руже